Lista posłów do Parlamentu Europejskiego wielu kadencji – lista posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy zostali wybrani na co najmniej 3 kadencje po 2004 roku.

Legenda 
Posłowie do Parlamentu Europejskiego według listy, z której zostali wybrani:

5

4

3 

 Lista senatorów wielu kadencji (III RP)

Przypisy